Thaler Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Thaler Bach (Drau), linker Zufluss der Drau in Assling, Osttirol
 Thaler Bach (Mur), rechter Zufluss der Mur in Thal und Graz, Steiermark

Siehe auch:
 Thaler Graben